Дискография корейской группы DBSK (также известной как Dong Bang Shin Ki, Tong Vfang Xien Qi, и Tohoshinki в разных странах).

Альбомы

Корейские альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Альбомы корейских Live-выступлений

Японские альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники 
{| class="wikitable"
!Альбом #
!Информация об альбоме
!align="left" width="290px"|Треклист
!Продано копий 
|- bgcolor="#F0F8FF"
|1-й
|Best Selection 2010  Oricon Daily Peak: #1
 Oricon Weekly Ranking: #1
 Oricon Monthly Ranking: #1
 Объединённый мировой чарт — позиция: #1 (Hot Shot Debut)
 Статус: двойной платиновый (RIAJ)
|style="font-size: 85%;"|
|706,000+ (согласно Avex)(Япония)569,530+ (согласно Oricon)(Япония)
|- bgcolor="#F0F8FF"
|2-й
|Complete Single A-Side Collection Oricon Daily Peak: #2
 Oricon Weekly Ranking: #3
 Oricon Monthly Ranking: #8
 Статус: Золотой (RIAJ)
|style="font-size: 85%;"|
|
106,265
|- bgcolor="#F0F8FF"
|3-й
|Complete Single B-Side Collection Oricon Daily Peak: #1
 Oricon Weekly Ranking: #4
 Oricon Monthly Ranking: #9
 Статус: золотой (RIAJ)
|style="font-size: 85%;"|
|
100,729
|-
|4-й
|Complete Set Limited Box|style="font-size: 85%;"|
|N/A
|-
|}

 Альбомы японских Live-выступлений 

 Альбомы с ремиксами 

 Синглы 

 Корейские синглы 

 Японские синглы 

 Другие синглы 

 Другие синглы из разных проектов 
 «HUG (International Version)» сингл является закрывающей темой развлекательных ТВ-шоу «Сарудзиэ (サルヂエ)», «Toshio Kakei & DA PUMP’s Shounen Chample» (筧利夫＆ＤＡ　ＰＵＭＰの少年チャンプル) (декабрь 2004)
 «Free your Mind» и «Your Love Is All I Need» из альбома Rising Sun опенинг и эндинг для аниме «Origami Warriors»
 «I’ll Be There» (японская версия) из альбома Five in the Black использована в японском фильме «蒼き狼～地果て海尽きる»
 "LAST ANGEL feat. DBSK « (38-й сингл японской певицы Куми Кода); песня использована в японской версии фильма Resident Evil: Extinction
 „One“ (корейская версия) из альбома Rising Sun использована в проморолике корейского фильма A Millionaire's First Love
 „Remember“ из альбома „O“-Jung.Ban.Hap. использована в корейской драме „Goong S“
 „Bolero“ из четвёртого японского альбома ~The Secret Code~ использована заглавной песней к японскому фильму „Subaru“.
 „We Are“ из четвёртого японского альбома ~The Secret Code~ использована вступительной песней к 10 и 11 сезону аниме One Piece
 „Asu wa Kuru Kara“ является 17й закрывающей песней для аниме One Piece
 „Rising Sun“ из второго корейского альбома Rising Sun использована в фильме „Форсаж 4“
 „Colors (Melody and Harmony)“ из „Colors (Melody and Harmony)/Shelter“ песня, являющаяся „лицом“ 35-летней годовщины Hello Kitty.
 „BREAK OUT!“ с сингла BREAK OUT! — заглавная песня в японской дораме „Tomehane! Suzuri Koukou Shodoubu“ (Suzusato High School Calligraphy Club)
 „甘く果てしなく (Amaku Hateshinaku)“ с альбома Best Selection 2010» использована в японской рекламе конфет «Pinky».
 «時ヲ止メテ (Toki wo Tomete)» с сингла Toki wo Tomete использована в японской рекламе косметики Menard.
 «With All My Heart ～君が踊る、夏～» с альбома Best Selection 2010" — заглавная песня к японскому фильму The Summer You Danced (君が踊る、夏).
 "君がいれば ～Beautiful Love～"саундтрек для Bee-TV дорамы Микки Ючхона, 「Beautiful Love～君がいれば～」
 «Intoxication» is 「Beautiful Love～君がいれば～」's insert song.
 «悲しみのゆくえ» — заглавная песня для дорамы «Love Letter, after 5 years».
 «아테나 (Athena)» — саундтрек для дорамы канала SBS «Athena»
 «Journey» — саундтрек для дорамы «Paradise Ranch», в которой снимался Чханмин
 «Confession» — саундтрек для дорамы «Paradise Ranch», в которой снимался Чханмин
 «Why? (Keep Your Head Down)» — заглавная песня для KTV/Fuji TV net drama «Utsukushii Rinjin»

 Прочая дискография 
 «HUG (международная версия)». Релиз: 24 ноября, 2004
 «HUG (китайская версия)».
 «My Little Princess (китайская версия)».
 «The Way U Are (китайская версия)».
 «믿어요 (китайская версия)».
 «Tri-Angle (китайская версия)». Релиз: 20 января, 2005
 «Rising Sun (순수) (китайская версия)».
 «바보 (Unforgettable) (китайская версия)».
 «'O'-正.反.合 (китайская версия)».
 «Mirotic (Chinese Version)»

 Совместная работа 
 «Show Me Your Love (сингл)» (совместно с группой Super Junior). Релиз: 15 декабря, 2005
 «Timeless (Zhang Li Yin song) ( совместно с Сиа Джунсу)» Релиз: 8 сентября, 2006
 "LAST ANGEL (совместно с Куми Кода) Релиз: 7 ноября, 2007
 Anyband серия Anycall компании Samsung (при участии BoA, Сиа Джунсу, Tablo, Jin Bora) Релиз: 8 ноября, 2007
 «Just For One Day (Tenjochiki совместно с Хиро Джэджуном)» Релиз: 14 ноября, 2007
 «Tokyo Lovelight» (DJ Makai совместно с Микки Ючхоном) Релиз: 24 сентября, 2008
 «이별… 넌 쉽니 (Heartquake)» совместно с Юноу Юнхо, Микки Ючхоном (Super Junior's Third Album, Sorry, Sorry) Релиз: 12 марта, 2009
 «JUST THE TWO OF US feat. TOHOSHINKI» (ravex совместно с TOHOSHINKI) Релиз: 22 апреля, 2009
 "Been So Long / Jejung & Yuchun (участники 東方神起) " (m-flo) Релиз: 16 сентября, 2009

 SMTown 
SM Town — это проект, запущенный SM Entertainment для совместных альбомов, выпускающихся в периоды каникул. SM Town состоит из исполнителей, работающих под лейблом SM Entertainment.

 Саундтрэки 
 A Millionaire's First Love (Релиз: 1 марта, 2006)
 Трек 2: Insa (Хиро Джэджун)
 Трек 20: Insa (DBSK)
 [wiki.d-addicts.com/Vacation_OST Vacation OST] (Релиз: 28 июля, 2006) Продано: 23,659
 Трек 1: Holding Back the Tears
 Трек 2: Beautiful Thing (Сиа Джунсу)
 Трек 3: Holding Back the Tears (Instrumental)
 Трек 4: Beautiful Thing (Harmonica ver.)
 Goong S OST (Релиз: 1 февраля, 2007)
 Трек 5: Remember
 [wiki.d-addicts.com/Air_City_OST Air City OST] (Релиз: 23 мая, 2007) Продано: 10,990
 Трек 1: Harudal
 Трек 2: All in Vain
 [wiki.d-addicts.com/The_Legend_OST The Legend OST] (Релиз: 22 октября, 2007)
 Трек 19: A Thousand Years Love Song
 The Blue Wolf — To the Ends of the Earth and Sea Music Collection (Релиз: 28 февраля, 2007)
 Трек 13: I’ll Be There
 Disneymania — POP PARADE JAPAN (Релиз: 7 марта, 2007)
 Трек 4: A Whole New World
 Tribute to Subaru -Street Dance- (Релиз 18 марта, 2009)
 Трек 3: Bolero
 Трек 8: The Way U Are -Japanese Ver.-
 One Piece Memorial Best Album (Релиз: 17 марта, 2010)
 Трек 10: We Are! 10th Anniversary Ver.
 Трек 11: Share the World
 Трек 29: 明日は来るから
 Sungkyunkwan Scandal OST (Релиз: 16 сентября, 2010)
 Track 1: 찾았다 (Found You) (Сиа Джунсу, Хиро Джэджун, Микки Ючхон)
 Track 4: Too Love (Сиа Джунсу)
 Track 5: 너에겐 이별 나에겐 기다림 (Goodbye for You, Waiting for Me) (Хиро Джэджун)
 Athena : Goddess of War OST (Релиз: 11 февраля, 2011)
 Track 2: 아테나 (Athena)
 Paradise Ranch OST'' (Релиз: 11 февраля, 2011)
 Track 2: Journey feat Seohyun из Girls' Generation
 Track 6: 고백 (Confession) (Макс Чханмин)

VCDs

Корея

Гонконг

DVDs 
Корея
 All About 東方神起, Релиз: 28 февраля, 2006 (Республика Корея; самый продаваемый DVD 2006 года)
 Dong Bang Shin Ki 1st Live Concert „Rising Sun“ DVD, Релиз: 18 января, 2007
 All About 東方神起 Сезон 2, Релиз: 15 октября, 2007 (Республика Корея; самый продаваемый DVD 2007 года)
 2nd Asia Tour Concert 'O' DVD, Релиз: 6 декабря, 2007 (Республика Корея)
 All About 東方神起 Сезон 3, Релиз: 14 августа, 2009 (Республика Корея; продано: 91,290)
 The 3rd Asia Tour Concert „Mirotic“ in Seoul DVD», Релиз: 2 августа, 2010

Япония
 東方神起 HISTORY in JAPAN Vol.1, Релиз: 23 марта, 2006 (Япония; Продано: 20,460)
 1st LIVE TOUR 2006 ~Heart, Mind and Soul~, Релиз: 4 октября, 2006 (Япония; Продано: 86,096)
 東方神起 HISTORY in JAPAN Vol.2, Релиз: 28 марта, 2007 (Япония; Продано: 33,388)
 Rhythm Nation 2006: The Biggest Indoor Music Festival, Релиз: 11 июля, 2007
 a-nation’07 Best Hit Selection, Релиз: 25 июля, 2007 (Япония)
 2nd LIVE TOUR 2007～Five in the Black～, Релиз: 26 сентября, 2007 (Япония; Продано: 136,440) (Статус: золотой (RIAJ))
 a-nation '07 BEST HIT LIVE, Релиз: 7 ноября, 2007 (Япония)
 Best Live DVD: Premium Live Dream Selection, Релиз: 5 декабря, 2007 (Япония)
 東方神起 HISTORY in JAPAN Vol.3, Релиз: 12 марта, 2008 (Япония; Продано: 65,529)
 «3rd LIVE TOUR 2008~T~», Релиз: 6 августа, 2008 (Япония; Продано: 177,572) (Статус: золотой (RIAJ))
 Summer Freak (a-nation), Релиз: 23 июля, 2008(Япония)
 4th LIVE TOUR 2009~The Secret Code~FINAL in TOKYO DOME, Релиз: 30 сентября, 2009 (Япония; Продано: 268,859) (Статус: золотой (RIAJ))
 東方神起 History in Japan Vol.4, Релиз: 28 октября, 2009 (Япония; Продано: 127,838)(Статус: золотой (RIAJ))
 TOHOSHINKI VIDEO CLIP COLLECTION-THE ONE-, Релиз: 17 марта, 2010 (Япония; Продано: 173,910) (Статус: золотой (RIAJ))

 «3HREE VOICES — JUNSU/JEJUNG/YUCHUN», Релиз: 28 августа, 2010 (Япония; Продано: 63,908)
 «THANKSGIVING LIVE IN TOKYO DOME — JUNSU/JEJUNG/YUCHUN», Релиз: 8 сентября, 2010 (Япония; Продано: 135,572)
 «HISTORY IN JAPAN SPECIAL», Релиз: 29 сентября, 2010 (Япония; Продано: 63,058)
 «Tohoshinki Zoom In Special», Релиз: 29 сентября, 2010 (Япония; Продано: 53,457)

Blu-Rays

Япония

Клипы

Английские

Корейские

Японские

Другие проекты 
 рекламный ролик и выступления для рекламы серии телефонов Anycall фирмы Samsung — группа Anyband (Сиа Джунсу совместно с BoA, Tablo, Jin Bora)
 Lotte Seolreim CF song
 Noky Brothers CF — Hahaha (Микки Ючхон и Юноу Юнхо, acapella version)
 Pinky CF — использована песня Amaku Hateshinaku
 Lotte Duty Free CF — So I’m Loving you (Jaejoong/Yoochun/Junsu feat Big Bang, Rain, Song Seung Heon, Park Yong Ha, Ji Sung, Kang Ji Hwan)

Другие работы

Фотоальбомы

Истории о…

Ссылки 

DBSK
Dong Bang Shin Ki